Jewgienij T. Olejniczak
 Tomasz Olejniczak (dyplomata)